

Telecomunicazioni 
 FXS – Foreign exchange station

Medicina 
 FXS – Acronimo inglese di fragile X syndrome (sindrome dell'X fragile)